Лондонская и Северо-Западная железная дорога (London and North Western Railway, LNWR, L & NWR) — британская железнодорожная компания, существовавшая между 1846 и 1922 годами. В конце XIX века LNWR была крупнейшей акционерной компанией Великобритании.

В 1923 году LNWR стал составной частью London, Midland and Scottish Railway (LMS), которая после национализации в 1948 году превратилась в Лондонско-мидлендский регион British Railways. Фактически LNWR составляет основу современной West Coast Main Line.

История 

Компания была образована 16 июля 1846 года путем слияния железных дорог Grand Junction Railway, London and Birmingham Railway и Manchester and Birmingham Railway. Этот шаг был частично вызван намерениями Great Western Railway проложить железнодорожную магистраль север от Оксфорда до Бирмингема. Вновь образованная компания имела в распоряжении приблизительно 500 км путей, соединяющий Лондон с Бирмингемом, Кру, Честером, Ливерпулем и Манчестером.

Штаб-квартира компании находилась в здании лондонского вокзала Юстон. В связи с увеличением грузопотока административные площади были значительно увеличена в 1849 году благодаря постройке Грейт-Холл, спроектированного Филиппом Чарльзом Хардвиком в классическом стиле. Здание имело 38 м в длину, 19 м в ширину и 20 м в высоту. Его строительство обошлось в значительную для того времени сумму — 150 000 фунтов стерлингов (более 15 млн фунтов стерлингов в ценах 2018 года). Вокзал располагался на улице Драммонд. Дальнейшее его расширение привело к появлению двух дополнительных платформ в 1870-х годах и еще четырёх в 1890-х годах, в результате чего общее количество перронов достигло 15.

LNWR позиционировала себя как передовую железную дорогу. Это оправдывалось тем, что компании принадлежала железная дорога Ливерпуль — Манчестер, открывшаяся в 1830 года, и линия, соединяющая Лондон, Бирмингем и Ланкашир, ставшая в 1838 году первой магистральной железной дорогой Великобритании. Будучи крупнейшей акционерной компанией Великобритании, LNWR получала больший доход, чем любая другая железнодорожная компания того времени.

После присоединения в 1846 году к Grand Junction Railway железной дороги North Union Railway, LNWR распространила своё влияние на север до Престона. В 1859 году Lancaster and Preston Junction Railway объединилась с Lancaster and Carlisle Railway, и объединенная железнодорожная сеть была сдана в аренду LNWR, что обеспечило последней прямой маршрут из Лондона в Карлайл.

В 1858 году LNWR объединилась с Chester and Holyhead Railway, имевшую выгодный контракт с Почтой Ирландии на доставку почты по Северо-Уэльской железной дороге до Холихеда.

1 февраля 1859 года компания запустила сервис по доставке почты, в рамках которого выделялись три пассажирских вагона для корреспонденции: по одному для Глазго, Эдинбурга и Перта. При этом главный почтмейстер охотно предоставлял и четвёртый вагон, если дополнительный вес не влиял на время в пути. По расписанию поезд отправлялся из Юстона вечером в 20:30 и работал до появления в 1885 году специального почтового поезда, полностью состоящего из почтовых вагонов. 1 октября 1873 года между Юстоном и Глазго впервые прошёл поезд со спальным вагоном, присоединённым к вечернему почтовому поезду. Спальные вагоны отправлялись в три из семи ночей в неделю в каждом направлении. 1 февраля 1874 года к поезду был присоединён второй спальный вагон, и перевозки пассажиров начали осуществляться каждую ночь.

В 1860 году компания впервые применила устройство для заправки паровозов водой на ходу, спроектированное Джоном Рамсботтом. Оно было установлено в Мохдре, между Лландудно-Джанкшен и Колвин-Бэй.

Компания унаследовала ряд производственных мощностей от присоединённых компаний, но в ходе проведённой в 1862 году реорганизации локомотивное производство было сосредоточено в Кру, пассажирское вагоностроение — в Вулвертоне, грузовое вагоностроение — в Эрлстауне.

Основой железнодорожной сети LNWR была магистральная линия, соединяющая лондонский Юстон с крупными городами: Бирмингемом, Ливерпулем и Манчестером, а также, благодаря сотрудничеству с Каледонской железной дорогой, Эдинбургом и Глазго. Этот маршрут сегодня известен как West Coast Main Line. Паромное сообщение связывало Холихед в Уэльсе с Гринором в Ирландии, где LNWR владела 40-километровой железной дорогой Dundalk, Newry and Greenore Railway, которая имела выход на ирландские магистрали в Дандолке и Ньюри.

LNWR владела магистралью, соединяющей Ливерпуль и Манчестер с Лидсом, а также второстепенными маршрутами, оканчивающимися в Ноттингеме, Дерби, Питерборо и Южном Уэльсе.

В момент максимального расширения накануне Первой мировой войны общая длина железных дорог LNWR составляла более 2400 км, которые обслуживало более 111 000 человек. В 1913 году компания получила суммарный доход в размере 17 219 060 фунтов стерлингов (1 664 280 000 фунтов стерлингов в ценах 2018 года) при издержках 11 322 164 фунтов стерлингов (1 094 320 000 фунтов стерлингов в ценах 2018 года).

1 января 1922 года, за год до консолидации британских железных дорог, LNWR объединилась с Lancashire and Yorkshire Railway (включая ее дочернюю Dearne Valley Railway), North London Railway и Shropshire Union Railways and Canal Company. В результате общая протяжённость железнодорожной сети LNWR (включая соединительные, арендованные или заводские линии) достигла 4400 км.

Наследие 
После консолидации железнодорожных компаний Великобритании в 1923 году LNWR стала составной частью железной дороги London, Midland and Scottish Railway (LMS). Бывшие линии LNWR сформировали ядро западного LMS Western Division.

После национализации в 1948 году английская и валлийская линии LMS стали Лондонско-Мидлендским регионом British Railways. Некоторые прежние маршруты LNWR были закрыты, особенно линии, проходящие с востока на запад через Мидлендс (например, Питерборо — Нортгемптон и Кембридж — Оксфорд), а другие стали частью сети Inter City, в частности, магистрали от Лондона до Бирмингема, Манчестера, Ливерпуля и Карлайла, получившие название West Coast Main Line. Они были электрифицированы в 1960-х и 1970-х годах, а в 1990-х и 2000-х годах их модернизированы, что повысило скорость поездов до 200 км/ч. Другие линии LNWR превратились в часть пригородных маршрутов из крупных городов, таких как Бирмингем и Манчестер. В 2017 году было объявлено, что новый франчайзи, работающий на линиях Западного Мидлендса и на Западном побережье, будет использовать бренд London Northwestern Railway в знак уважения к LNWR.

Приобретения

Локомотивы 

Основные производства LNWR располагались в Кру (локомотивы), Вулвертоне (пассажирские вагоны) и Эрлстауне (грузовые вагоны). При выходе с завода локомотивы обычно окрашивали в зелёный цвет, с 1873 года в качестве стандартной раскраски был выбран чёрный цвет. Оттенок получил наименование «blackberry black» — «ежевично-чёрный».

Аварии и происшествия 
Крупные аварии на LNWR:

 26 марта 1850 года из-за манипуляций с предохранительным клапаном взорвался котёл паровоза в Вулвертоне (Бакингемшир). Один человек ранен.
 30 апреля 1851 года поезд, возвращавшийся с Честерских скачек, сломался в туннеле Саттон, в него врезался следующий поезд. Шесть пассажиров погибли.
 6 сентября 1851 года поезд, перевозивший пассажиров на Всемирную выставку, возвращаясь с вокзала Юстон в Оксфорд, сошёл с рельсов в Бестере. Шесть пассажиров погибли.
 6 марта 1853 года взорвался котёл паровоза в Лонгсайте (Ланкашир). Шесть человек погибло, сильно пострадало депо.
 27 августа 1860 года пассажирский поезд столкнулся с грузовым поездом в Крейвен-Армс. Один пассажир погиб.
 16 ноября 1860 года в Атерстоне ночной поезд с ирландской почтой столкнулся с поездом с крупным рогатым скотом. Погибли пожарный почтового поезда и девять скотников в поезде со скотом.
 11 июня 1861 года под грузовым поездом в Лик-Вуттон (Уорикшир) рухнул чугунный мост. Погибла паровозная бригада из двух человек.
 2 сентября 1861 года поезд с балластом выехал с бокового пути на главную линию сразу за Кентиш-Таун-Джанкшен, не получив разрешения сигнальщика. Навстречу ему, также проигнорировав запрещающий сигнал, проследовал поезд из Кью. В результате столкновения погибло четырнадцать пассажиров и два железнодорожника.
 29 июня 1867 года пассажирский поезд врезался в заднюю часть поезда с углём в Уоррингтоне (Чешир). Причиной стала ошибка стрелочника, усугублённая отсутствием блокирующей сигнализации. Восемь человек погибли, 33 получили ранения.
 20 августа 1868 года несколько вагонов скатились со склона из Лландуласа (Денбишир) во время маневровых операций. В Абергеле (Денбишир) в них врезался почтовый поезд. Керосин, перевозимый в вагонах, привёл к возгоранию. Погибло тридцать три человека, что сделало катастрофу крупнейшей в истории железных дорог Великобритании.
 14 сентября 1870 года почтовый поезд был направлен из-за ошибки сигнальщика в сторону станции Тамворт (Стаффордшир). Пройдя на скорости тупиковую вету, он упал в реку Анкер. Погибло три человека.
 В 1870 году грузовой поезд North Eastern Railway проследовал на запрещающий сигнал и столкнулся с пассажирским поездом у Сент-Николас-Кроссинг в Карлайле (Камберленд). В результате пять человек погибло. Машинист грузового поезда был пьян.
 26 ноября 1870 года грузовой поезд врезался в шедший впереди почтовый поезд в Харроу (Мидлсекс). Восемь человек погибло.
 2 августа 1873 года пассажирский поезд сошел с рельсов в Уигане (Ланкашир) из-за превышения скорости. Тринадцать человек погибло, 30 получили ранения.
 22 декабря 1894 года в Челфорде (Чешир) вагон пассажирского поезда сошел с рельсов. В него врезался пассажирский экспресс и также сошёл с рельсов. Четырнадцать человек погибло, 48 получили ранения.
 15 августа 1895 года в Престоне (Ланкашир) из-за превышения скорость на кривой сошел с рельсов пассажирский экспресс. Один человек погиб.
 12 января 1899 года в Пенмаенмар (Кернарфоншир) сошел с рельсов грузовой экспресс из-за того размытых штормом путей. Погибла паровозная бригада из двух человек.
 С 15 августа 1903 года два пассажирских поезда столкнулись в Престоне (Ланкашир) из-за неисправности сигнализации.
 15 октября 1907 года в Шрусбери (Шропшир) из-за превышения скорости на кривой сошёл с рельсов почтовый поезд. Восемнадцать человек погибло.
 19 августа 1909 года пассажирский поезд сошел с рельсов во Фризланде (Западный Йоркшир). Два человека погибло.
 5 декабря 1910 года на станции  в Лондоне один пассажирский поезд врезался сзади в другой. Три человека погибло, более 40 получили ранения.
 17 сентября 1912 года машинист экспресса неправильно понял сигнал в Диттон-Джанкшн (Чешир). Поезд сошел с рельсов из-за превышения скорости. Пятнадцать человек погибло.
 14 августа 1915 года в Видоне (Нортгемптоншир) из-за неисправности паровоза сошёл с рельсов пассажирский экспресс. Десять человек погибло, 21 получили ранения.
 11 ноября 1921 года взорвался котёл паровоза в Бакстоне (Дербишир) . Два человека погибло.

Электрификация 
С 1909 по 1922 год LNWR предприняла масштабный проект по электрификации всей своей лондонской пригородной сети.

Флот 
LNWR использовала несколько морских судов в Ирландском море на маршруте между Холихедом и Дублином, Хоутом, Кингстауном и Гринором. В Гриноре LNWR построила Dundalk, Newry and Greenore Railway, связавшую порт с магистралью Белфаст — Дублин, принадлежащей Great Northern Railway.

В совместно пользовании LNWR и Lancashire & Yorkshire Railway находились суда, осуществлявшие перевозки из Флитвуда в Белфаст и Дерри.

Сотрудники

Председатели совета директоров 
 1846—1852 — Джордж Глин
 1852—1853 — Джордж Энсон
 1853—1861 — Ричард Темпл-Гренвилл
 1861—1861 Константин Ричард Мурсом
 1861—1891 — Ричард Мун
 1891—1911 — Ричард Гросвенор
 1911—1921 — Гилберт Клафтон
 1921—1923 — Чарльз Лоуренс

Генеральные менеджеры 

 1846—1858 — Марк Хьюиш
 1858—1874 — Уильям Коуквелл
 1874—1893 — Джордж Финдлей
 1893—1908 — Фредерик Харрисон
 1909—1914 — Фрэнк Ри
 1914—1914 — Роберт Тернбулл
 1914—1919 — Гай Калтроп
 1919—1920 — Айзек Томас Уильямс
 1920—1923 — Артур Уотсон

Локомотивные суперинтенданты и главные механики 
Южное отделение:

 1846—1847 — Эдвард Бери
 1847—1862 — Джеймс Макконнелл

Северо-восточное отделение:

 1846—1857 — Джон Рэмсботтом

В 1857 году.отделение стало частью Северного отделения

Северное отделение:

 1846—1857 — Фрэнсис Тревитик
 1857—1862 — Джон Рэмсботтом

Северное и Южное отделения объединены в апреле 1862 года:

 1862—1871 — Джон Рамсботтом
 1871—1903 — Фрэнсис Уильям Уэбб
 1903—1909 — Джордж Кит
 1909—1920 — Чарльз Боуэн Кук
 1920—1921 — Хьюитт Пирсон Монтегю Бимз
 1922—1922 — Джордж Хьюз (бывший главный механик Lancashire and Yorkshire Railway)

Сохранение 
 Пути бывшей LNWR сохранились в виде исторических железных дорог Battlefield Line Railway, Nene Valley Railway и Northampton & Lamport Railway. Последняя выпускаеть ежеквартальный журнал Premier Line.
 Часть бывших путей LNWR и здания станций сохранились в Куэнтоне около Эйлсбери. Они находятся в ведении Buckinghamshire Railway Preservation Society, здесь же на бывшей станции Оксфорд-Рули-Роуд размещёны исторический подвижной состав LNWR. На линии работают несколько паровозов, совершающие регулярные поездки.

Примечания

Литература 
 Reed, M. C. (1996). The London & North Western Railway. Penryn: Atlantic Transport.

Дополнительная литература 
 
 
 
 
 , 1861 edition

Ссылки 
   — моделирование.
  — благотворительное общество.
Железные дороги Великобритании